Horní Heřmanice (Bernartice)
 Horní Heřmanice (powiat Třebíč)
 Horní Heřmanice (przystanek kolejowy)